

Cinema 
 L'invasione (Нашествие) – film del 1944 diretto da Abram Matveevič Room e Oleg Žakov
 L'invasione (L'invasion) – film del 1970 diretto da Yves Allégret

Letteratura 
L'invasione (Stinger) – romanzo di Robert McCammon del 1987
L'invasione (The Dark Door Opens) – romanzo di Joe Dever del 1989

Televisione 
L'invasione (The Enemy Within) – episodio della prima stagione di Stargate SG-1